Хом'як Катерина Петрівна — акторка, заслужена артистка України.
 Хом'як Катерина Петрівна (медик) (* 15 червня 1953 року, с. Іванівці Кельменецького району Чернівецької області) — український лікар-кардіолог.

Див. також 
 Хом'як (значення)